Il doppio del torneo di tennis Monterrey Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Nestor e Kenny Thorne che hanno battuto in finale Mark Knowles e Roger Smith 5-7, 6-0, 7-5.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Bryan Shelton (primo turno)
 Paul Annacone /  Jim Pugh (quarti di finale)

 Daniel Nestor /  Kenny Thorne (Campioni)
 Ken Flach /  David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1994